E55 může označovat:

 Evropská silnice E55 – evropská mezinárodní silnice vedoucí ze Švédska do Řecka přes Česko
 Silnice I/3 a dálnice D8 – české úseky silnice E55
 Mercedes-Benz E55 – model luxusního osobního vozu německé automobilky Mercedes-Benz, upravovaný firmou AMG

Zkratky
Značky